

Letteratura
Annabel – romanzo di L. Frank Baum
Annabel – romanzo di Kathleen Winter

Onomastica
Annabel – variante inglese del nome proprio di persona Annabella

Persone
Annabel – cantante giapponese

Pagine correlate
Annabelle